

Кристал-Сіті — місто, штат Міссурі
 Кристал-Сіті — місто, штат Техас